Симонов, Павел: